Иван Величковский:
 Величковский, Иван — украинский священнослужитель, писатель, переводчик и поэт, богослов XVII века.
 Величковский, Иван — наказной полковник Нежинского полка в 1736 году.
 Величковский, Иван — музыкант и композитор при Александре I.